

События 
 65-е Олимпийские игры. Победа Милона.
 Разгром Отаной, сыном Тухры, Самоса. Тирания Силосонта.
 520—491 — Царь Спарты Клеомен I из рода Агидов.
 Ок. 520 — Мегары помогли Калхедону и Византию основать колонию Месембрию.

Держава Ахеменидов 
 Дарий I переносит столицу из Суз в Персеполь
 Восстание покорённого ранее государства Элам против Персидской империи по руководством эламского царя Атамайта. Подавлено персидским полководцем Гаубаруву. Вожди восстания доставлены к Дарию I и казнены.
 По приказу Дария I высекается Бехистунская надпись, возвеличивающая его победы

Китай 
 22-й год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 Весной циский князь воевал с Цзюй, был заключён мир.
 Весной сунские сановники Хуа Хай, Сян Нин и Хуа Дин из Нань-ли бежали в Чу.
 Весной в Лу была большая охота в Чан-цзянь.
 Чжоуский Цзин-ван I хотел сделать наследником любимого сына Чжао (Цзы-чао), но умер в 4 луне, в день и-чоу (гл.4 «Ши цзи» ошибочно указывает на 525 г.). Сторонники княжича Гая хотели возвести его на престол, но население столицы поставило у власти старшего сына Цзин-вана Мэна.
 В 6 луне похоронили царя Цзин-вана I, на похороны из Лу прибыл сановник Шу Ян, в семье вана произошёл мятеж. Сановники Лю-цзы и Шань-цзы вместе с Ван Мэном утвердились в городе Хуан, осенью они вошли в столицу с претендентом.
 Сын чжоуского вана Чжао напал на Мэна (Дао-вана) и убил его в 10 луне. Шесть цзиньских сановников напали на княжича Чжао, усмирили бунт и возвели на престол Гая, сына Цзин-вана и брата Дао-вана (Цзин-ван II, эра правления 519—477).
 В 12 луне, в день гуй-ю, в новолуние, было солнечное затмение (отмечено в «Ши цзи»). По современным данным, оно произошло 23 ноября 520 года до н. э. ()
 Около 520 (около 550) — Возникновение в Китае философии даосизма. Трактат Лао-цзы «Дао дэ цзин» («Книга о пути и благодати»).

См. также

Примечания